Phascolionidae är en familj av stjärnmaskar. Phascolionidae ingår i ordningen Golfingiiformes, klassen Sipunculidea, fylumet stjärnmaskar och riket djur. 

Kladogram enligt Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Stjärnmaskar
Phascolionidae